Marienstraße ist der Name folgender Straßen:

 Marienstraße (Berlin)
 Marienstraße (Dresden)
 Marienstraße (Düren)
 Marienstraße (Hannover)
 Marienstraße (Hof)
 Marienstraße (Naumburg)
 Marienstraße (Stralsund)
 Marienstraße (Weimar)